Ади́на По́ртер (, род. ) — американская актриса. Портер наиболее известна благодаря своей работе на телевидении, где она сыграла более сорока второстепенных и эпизодических ролей.

Портер начала свою карьеру в театре и в 1996 году выиграла премию Obie за роль в постановке «Венера». С тех пор она переместилась на телевидение, где появлялась в таких шоу как «Закон и порядок: Специальный корпус», «Справедливая Эми», «Сильное лекарство», «Полиция Нью-Йорка», «Скорая помощь», «Доктор Хаус», «Закон и порядок: Специальный корпус», «Анатомия страсти» и «Американская история ужасов». Портер наиболее известна благодаря своей роли Лэтти Мэй Торнтон в сериале HBO «Настоящая кровь». Хотя она периодически появлялась в каждом из сезонов начиная с 2008 года, Портер была повышена до регулярного состава лишь в финальном, седьмом сезоне. В дополнение к этому у неё были второстепенные роли в сериалах «Американские мечты» (2002—2003), «Новости» (2012—2014), «100» (2014—2017) и «Американская история ужасов» (2011, 2016—2021).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Obie
Киноактрисы США